Dans les arts martiaux, le kata représente un combat dont le but est le travail de la technique.
 voir notamment : Kata (karaté)
 En informatique, un kata est un exercice de programmation. 
 Kata Tjuṯa, anciennement connu sous le nom de Monts Olga, sont de grandes formations de roche situées en Australie.
  est le nom de plusieurs princesses géorgiennes.
 Kata Bethlen (1700-1759) est une écrivaine hongroise.
 Kata est une rivière de Sibérie dans l'oblast d'Irkoutsk, affluent de l'Angara
 Nuno Miguel da Cunha, surnommé Kata dans le monde du football, est un footballeur portugais.

 Kata, un village estonien

Voir aussi

 (écharpe de prière et d'offrande)
 Khata (habitation), habitation en Ukraine.